Kunzendorf ist der deutsche Name folgender Orte

in Polen, Woiwodschaft Niederschlesien:
 Kunzendorf an der Biele, heute Trzebieszowice, Gemeinde Lądek-Zdrój
 Kunzendorf bei Wohlau, heute Małowice, Gemeinde Wińsko
 Kunzendorf bei Neurode, heute Drogosław (Nowa Ruda), Ort in der Gemeinde Nowa Ruda
 Kunzendorf bei Groß Wartenberg, heute Dziadowa Kłoda
 Kunzendorf bei Landeshut, heute Niedamirów, Gemeinde Lubawka
 Kunzendorf am Großhau, heute Pastewnik, Gemeinde Marciszów
 Kunzendorf bei Trebnitz, heute Golędzinów, Gemeinde Oborniki Śląskie
 Kunzendorf bei Schweidnitz, heute Mokrzeszów, Ortschaft in der Gemeinde Świdnica
 Kunzendorf bei Oels, heute Kruszowice, Ortschaft in der Gemeinde Bierutów
 Kunzendorf bei Liegnitz; heute Polanka, Gemeinde Ruja
 Kunzendorf, Kr. Glogau, heute Sieroszowice; Gemeinde Radwanice
 Kunzendorf bei Frankenstein, heute Strąkowa; Gemeinde Ząbkowice Śląskie
 Kunzendorf unter dem Walde, heute Bartniki, Gemeinde Lwówek Śląski

in Polen, andere Woiwodschaften:
 Kunzendorf, zum Gutsbezirk Groß Bölkau gehörendes Vorwerk in der Provinz Westpreußen, dann Freie Stadt Danzig; heute Sąsieczno, Ortsteil von Gdańsk, Woiwodschaft Pommern
 Kunzendorf, Gemeinde in der Provinz Westpreußen, dann Freie Stadt Danzig: heute Kończewice, Gmina Miłoradz, Woiwodschaft Pommern
 Kunzendorf bei Sorau, heute Kunice Żarskie, Stadtteil von Żary, Woiwodschaft Lebus
 Kunzendorf bei Sprottau, heute Chichy, Gemeinde Małomice, Woiwodschaft Lebus
 Kunzendorf, Kr. Freystadt, siehe Piaski, Ortschaft der Gemeinde Świdnica, Woiwodschaft Lebus
 Kunzendorf bei Hindenburg, heute Kończyce, Stadtteil von Zabrze, Woiwodschaft Schlesien
 Kunzendorf bei Pleß, heute Teil von Miedźna, Powiat Pszczyński, Woiwodschaft Schlesien
 Kunzendorf bei Biala, heute Lipnik (Bielsko-Biała), Stadtteil von Bielsko-Biała in der Woiwodschaft Schlesien
 Kunzendorf bei Mohrungen, heute Witoszewo; Ortschaft in der Gemeinde Zalewo, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Kunzendorf bei Culmsee, heute Kończewice, Ortschaft in der Landgemeinde Chełmża, Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Kunzendorf, Kr. Neustadt O.S., auch Wachtel-Kunzendorf, heute Trzebina (Lubrza), Gemeinde Lubrza, Woiwodschaft Opole

in Tschechien:
 Kunzendorf bei Frankstadt unterm Radhoscht, heute Kunčice pod Ondřejníkem, Okres Frýdek-Místek
 Kunzendorf bei Hof, heute Hořejší Kunčice, Ortsteil von Jakartovice
 Kunzendorf bei Mährisch Trübau, heute Kunčina, Okres Svitavy
 Kunzendorf im Adlergebirge, heute Kunčina Ves, Ortsteil von Zdobnice
 Kunzendorf bei Kunstadt, heute Kunčina Ves, Okres Blansko
 Kunzendorf bei Senftenberg, heute Kunčice, Ortsteil von Letohrad
 Kunzendorf bei Mährisch Altstadt, heute Kunčice pod Kralickým Sněžníkem, Ortsteil von Staré Město pod Sněžníkem
 Kunzendorf I, heute Kunčice, Ortsteil von Bělotín
 Kunzendorf II, auch Kunzendorf am Steinbach, heute Dolejší Kunčice, Ortsteil von Fulnek

zusammengesetzte Ortsnamen:
 Gräflich Kunzendorf, heute Proszowa, Ortsteil von Mirsk, Woiwodschaft Niederschlesien, Polen
 
 
 
 
 

Kunzendorf ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Kunzendorf (* 1944), deutscher Synchronsprecher, -Autor und -Regisseur
 Nina Kunzendorf (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Paul Kunzendorf (1853–1923), deutscher Schriftsteller  

Siehe auch:
 Kunzenbach